Rumschöttel ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Heinrich Rumschöttel (1795–1853), Landrat in Prüm und Saarlouis, Freimaurer und führendes Mitglied der Turnerbewegung

 Karl Heinrich Rumschöttel (1818–1871), deutscher Jurist und Bürgermeister von Saarbrücken-Sankt-Johann (1868–1871)
 Karl Hermann Rumschöttel (1820–1885), deutscher Verwaltungsbeamter
 Johanna Rumschöttel (* 1946), deutsche Kommunalpolitikerin